Schimon ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schimon (1820–1887), österreichisch-deutscher Pianist, Gesangslehrer und Komponist
 Anna Schimon-Regan (1841–1902), österreichisch-deutsche Sängerin und Gesangslehrerin
 Ferdinand Schimon (1794–1852), deutscher Maler und Sänger
 Maximilian Schimon (1805–1859), deutscher Maler
 Tobias Schimon (* 1985), deutscher Moderator, Sportkommentator und Journalist

Siehe auch:

 Simon